Deux ponts se nomment Pont de la Reine Jeanne dans le département des Alpes-de-Haute-Provence :
 Pont de la Reine Jeanne (Saint-Benoît)
 Pont de la Reine Jeanne (Entrepierres)